Mohamed Lemine Ould N'Diayane, militaire et ministre mauritanien
 Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami (1963-), militaire et ministre mauritanien
 Mohamed Lemine Ould Dadde (1967-), homme politique et militant des droits de l'homme mauritanien